Undorosaurus is een geslacht van uitgestorven ophthalmosauride ichthyosauriërs bekend uit West-Rusland, Spitsbergen en Polen.

Etymologie 
Undorosaurus werd in 1999 door Vladimir M. Efimov benoemd en de typesoort is Undorosaurus gorodischensis. De geslachtnaam verwijst naar het dorp Oendori. De soortaanduiding is vernoemd naar Gorodische, de typeplaats van dit taxon. 

Undorosaurus trautscholdi werd benoemd ter ere van de geoloog H. Trautschold die de fossielen van het holotype van de soort verzamelde en de eerste beschrijving maakte.

Ontdekking en classificatie 
Undorosaurus werd voor het eerst bekend van het holotype UPM EP-II-20 (527), een gedeeltelijk driedimensionaal geconserveerd skelet dat een gedeeltelijke schedel bewaarde. Het werd verzameld in de buurt van de rivier de Wolga bij Gorodische uit de Epivirgatites nikitini ammonoid-zone, daterend uit het Laat-Jura. De typesoort is Undurosaurus gorodischensis.

Hetzelfde jaar werd een tweede soort benoemd: Undorosaurus khorlovensis. De soortaanduiding verwijst naar het dorp Chorlowo. Het holotype is UPM, no. EP-II-27 (870). Dit is later gezien als een jonger synoniem. Wel geldig is wellicht Undorosaurus nessovi Efimov, 1999, Lew Nesow erend en gebaseerd op holotype: UPM, No. EP-II-24 (785).

De soort Undorosaurus trautscholdi werd beschreven door M.S. Archangelsky en N.G. Zverkov in 2014 op basis van holotype  GSM 1503, een gedeeltelijke linkervoorvin gevonden in de plaats Mnevniki, in de oblast Moskou.

Maisch en Matzke (2000) beschouwden Undorosaurus als identiek aan Ophthalmosaurus. Storrs et alii 2000 verwierpen deze synonymie op basis van de tandmorfologie van het individu. Chris McGowan en Ryosuke Motani (2003) wezen op twee opmerkelijke verschillen met Ophthalmosaurus: een onvolledig gefuseerde ischiopubis en een opmerkelijk sterk gebit en beschouwden Undorosaurus als een geldig geslacht van ophthalmosauriden. De geldigheid van Undorosaurus wordt nu door de meeste auteurs geaccepteerd, zelfs door Maisch (2010), die oorspronkelijk de synonymie voorstelde.

Zverkov & Efimov (2019) beschouwden het geslacht Cryopterygius als een jonger synoniem van het geslacht Undorosaurus. De auteurs beschouwden de typesoort van het voormalige geslacht, Cryopterygius kristiansenae, als synoniem van Undorosaurus gorodischensis; de tweede soort Cryopterygius kielanae, gebaseerd op holotype GMUL 2579-81, werd voorlopig door de auteurs gehandhaafd als een aparte soort binnen het geslacht Undorosaurus.

Fylogenie 
Het volgende cladogram toont een mogelijke fylogenetische positie van Undorosaurus in de Ophthalmosauridae volgens de analyse uitgevoerd door Zverkov en Jacobs (2020).

Ichthyosauria